V soubojích 8. ročníku 2. slovenské fotbalové ligy 2000/01 se utkalo 18 týmů dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Nováčky soutěže se staly FK VTJ Koba Senec, FC Kerametal Dubnica nad Váhom, HFC Humenné, FC Nitra, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FK Dukla Banská Bystrica a FK Baník Prievidza, kteří sestoupili z Mars superligy, a dále čtyři vítězové regionálních skupin 3. ligy - Družstevník Slovenský Grob, MFK Topvar Topoľčany, ŠK ZŤS VTJ Martin a FK Čaňa.

Vítězem a zároveň i jediným postupujícím se stal tým FC Kerametal Dubnica nad Váhom. Do 3. ligy sestoupilo, kvůli reorganizaci druhé ligy, posledních šest mužstev tabulky - BŠK Bardejov, FK Čaňa, ŠK ZŤS VTJ Martin, FK Baník Prievidza, Slovenský hodváb Senica a Družstevník Slovenský Grob.

Konečná tabulka 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu – Libri 1997

Reference 

2000/01
Fotbal na Slovensku v roce 2000
Fotbal na Slovensku v roce 2001